Het seizoen 1963/64 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 7 september 1963 en eindigde op 10 mei 1964. 

KVG Oostende won in Vierde Klasse A, RCS de Schaerbeek won in Vierde Klasse B, KFC Winterslag won in Vierde Klasse C en R. Wavre Sport won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 RAA Louviéroise (rechtstreeks uit 3A)
 RCS Brainois (rechtstreeks uit 3A)
 R. Jeunesse Arlonaise (rechtstreeks uit 3B)
 K. Tubantia Borgerhout FC (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Noot: Door het verdwijnen van RFC La Rhodienne in kader van een stamnummerwissel met Racing Club Brussel waren er dit seizoen 13 promovendi in plaats van 12.

Antwerpen
 KSC Maccabi Antwerp
 K. Nielse SV

Brabant
 KHO Merchtem
 SK Sint-Paulus Opwijk

Limburg
 K. Helzold FC Zolder

Oost-Vlaanderen
 KFC Evergem-Center
 FC Gerda Sint-Niklaas

West-Vlaanderen
 Stade Kortrijk

Henegouwen
 SC Frameries

Luik
 R. Ans FC
 SRU Verviers

Luxemburg
 US d'Ethe-Belmont

Namen
 Jeunesse Rochefortoise FC

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KVG Oostende (kampioen 4A)
 RCS de Schaerbeek (kampioen 4B)
 R. Wavre Sport (kampioen 4C)
 KFC Winterslag (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 Rupel SK (rechtstreeks uit 4A)
 K. Nielse SV (rechtstreeks uit 4A)
 US du Centre (rechtstreeks uit 4B)
 KHO Merchtem (rechtstreeks uit 4B)
 SC Frameries (rechtstreeks uit 4B)
 Lommel SK (rechtstreeks uit 4C)
 K. Bocholter VV (rechtstreeks uit 4C)
 R. Fléron FC (rechtstreeks uit 4C)
 US d'Ethe-Belmont (rechtstreeks uit 4D)
 R. Dinant FC (rechtstreeks uit 4D)
 RC Stockay-Warfusée (rechtstreeks uit 4D)

Deze teams degradeerden naar Tweede Provinciale op het eind van het seizoen:
 KRC Lokeren (competitiefraude + dubbele degradatie omwille van degradatieplaats)

Eindstand

Vierde Klasse A

Noot: De laatste speeldag van de competitie had RC Lokeren oorspronkelijk 0-4 gewonnen van KMSK Deinze. RC Lokeren had KMSK Deinze echter omgekocht om de wedstrijd te verliezen. Hierdoor werd de uitslag omgezet in een 5-0 forfait. RC Lokeren verloor 2 punten en eindigde zo alsnog op een degradatieplaats. Als gevolg hiervan werd RC Lokeren veroordeeld tot degradatie naar Tweede provinciale.

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Eindronde degradatie Vierde Klasse C
In Vierde Klasse C eindigden vier teams op een gedeelde 14e plaats, zijnde Lommel SK, KFC Verbroedering Geel, SRU Verviers en K. Patria FC Tongeren. Er werd daarom beslist om een eindronde te spelen om te bepalen welk team zou moeten degraderen. De teams speelden eenmaal tegen elkaar. Het team met het minste punten zou degraderen.

Speeldag 1

Speeldag 2

Speeldag 3

Eindstand

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen- en terugwedstrijd gespeeld. Indien twee uitgelote teams elk een wedstrijd wonnen, dan werd er een derde wedstrijd gespeeld. De winnaars speelden de finale.

Heen

Terug

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd.

De gegevens van de finale zijn niet gekend.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4